Peter Smits (acteur), een Nederlands acteur
Peter Smits (muzikant), een Nederlands muzikant en literair figuur